Beleg van Coevorden (1592): Prins Maurits neemt de stad in.
Beleg van Coevorden (1593-1594): de Spanjaarden belegeren Coevorden gedurende 31 weken.
Beleg van Coevorden (1672): de stad wordt bezet door de bisschop van Munster.
Beleg van Coevorden (1813-1814): de Franse belegeren de stad.